Reznik se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergey Ya Reznik
 A. Reznik